Glacier de Mertz
 Vallée Mertz-Ninnis
 Werner & Mertz
 Mertz (robot), un robot fait pour étudier ou développer le lien social

Patronyme 

 Albert Mertz (1920-1990), peintre danois ;
 Albrecht Mertz von Quirnheim (1905-1944), officier allemand résistant au nazisme ;
 Hermann Mertz von Quirnheim (1866-1947), officier allemand ;
 Johann Kaspar Mertz (1806-1856), compositeur et guitariste autrichien ;
 Michel Mertz (1920-1995), membre des services secrets français passé dans le milieu du trafic de drogue ;
 Raymond Mertz (1937-), policier français ;
 Xavier Mertz (1882-1913),  explorateur, alpiniste et skieur suisse.

Notes et références 

Patronyme lorrain
Patronyme alsacien